Юо — фамилия. Известные носители::
 Юо, Леон (1898—1961) — французский футболист.
 Юо, Марсель (1896—1954) — французский шоссейный велогонщик.

Составная фамилия:
 Юо-Маршан, Тифани (род. 1994) — французская конькобежка.

См. также 
 ЮО